YXS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prince George (Columbia Britannica) (Canada)